Osthoff steht für:

 Haus Osthoff, ehemaliges Rittergut in Dülmen

Osthoff ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Osthoff (1844–1898), deutscher Ingenieur
 Gioia Osthoff (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Hans-Werner Osthoff (1911–2006), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinrich Osthoff (1857–1931), deutscher Astronom
 Helmuth Osthoff (1896–1983), deutscher Musikwissenschaftler 

 Markus Osthoff (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Oscar Osthoff (1883–1950), US-amerikanischer Gewichtheber und Schwimmer
 Otto Osthoff (1906–1957), deutscher Schauspieler, Regisseur, Mitbegründer und Leiter der Münchner Schaubude
 Susanne Osthoff (* 1962), deutsche Vorderasiatische Archäologin und freigelassene Geisel im Irak
 Wolfgang Osthoff (1927–2008), deutscher Musikwissenschaftler 

Siehe auch:
 Osterhoff